Benjamin Lock e Yuta Shimizu erano i detentori del titolo ma hanno scelto di partecipare con compagni diversi.

In finale Chung Yun-seong e Ajeet Rai hanno sconfitto Francis Casey Alcantara e Christopher Rungkat con il punteggio di 6-1, 7-6(8-6).

Teste di serie 

  Benjamin Lock /  Courtney John Lock (quarti di finale)
  Ray Ho /  Grigoriy Lomakin (quarti di finale)

  Toshihide Matsui /  Kaito Uesugi (semifinale) 
  Anirudh Chandrasekar /  Yuta Shimizu (semifinale)

Wildcard 

  Thanapet Chanta /  Congsup Congcar (primo turno)

  Credit Chaiyarin /  Noppadol Noikor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nonthaburi Challenger III 2022